{{Конкурс красоты 
| Логотип          =
| Фото             = Denise Quinones interview (cropped).JPG
| Описание         = Дениз Киньонес, победительница Мисс Вселенная 2001
| Победитель       = Дениз Киньонес 
| Страна           = | Дата             = 11 мая 2001 года
| Ведущие          = Эль МакферсонНаоми КэмпбеллТодд НьютонБрук Ли
| Интервал-акт     = Рики Мартин и La Ley
| Количество стран = 77
| Итоговых мест    = 10
| Место проведения = , город Байямон Coliseo Rubén Rodríguez,
| Телеканал хозяев = CBS
| Дебют            = Словения
| Отказались       = Австралия, Белиз, Дания, Великобритания, Гуам,Маврикий, Намибия, Сент-Мартин Теркс и Кайкос
| Вернулись        = Антигуа и Барбуда, Кюрасао, Никарагуа, Турция, Северные Марианские острова Американские Виргинские острова
| Предыдущий       = 2000
| Следующий        = 2002
}}Мисс Вселенная 2001 () — 50-й ежегодный конкурс красоты, проводился 11 мая 2001 года в Coliseo Rubén Rodríguez, Байямон, Пуэрто-Рико. За победу на нём соревновалось 77 претенденток. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико, 20-летняя Дениз Киньонес.

 Результаты 
 Итоговые места 

 Специальные награды 
 Мисс Конгениальность: Накера Симмс (Багамские острова)
 Мисс Фотогеничность: Дениз Киньонес (Пуэрто-Рико)
 Лучший национальный костюм : Ким Саран (Южная Корея)
 Clairol Style Award: Дениз Киньонес (Пуэрто-Рико)
 Победительница конкурса в купальниках : Дениз Киньонес (Пуэрто-Рико)

 Финальные результаты 

      Победительница
      Первая вице-мисс
      Вторая вице-мисс
      Третья вице-мисс
      Четвёртая вице-мисс

 Участницы 

 Также 
 Парад Наций после января 1989 проходит в континентальном формате и участницы одеты в национальные костюмы.
 Франция,  США, Венесуэла,  Индия, Испания выходили в Топ-10 годом ранее.
 Израиль последний раз выходил в полуфинал в 1978 году, Греция в 1994 , Россия в 1998, и Пуэрто-Риков 1999-м.
 Нигерия''' вышла в полуфинал в первый раз.
 Мисс Нигерия, Агбани Дарего позже выиграла Мисс Мира 2001. В этом же конкурсе конкурсантки из Никарагуа (Лихия Аргуэлло) и Южной Африки (Джо-Энн Штраусс) стали финалистками. А Мисс Перу Вивиана Ривасплата получила 11-е место.
 Польша должна была быть представлена первой вице-мисс конкурса Мисс Полония, Малгожатой Розницкой. Но её заменили на другую финалистку, Монику Груду. Позднее в сентябре Малгожата Розницка выиграла конкурс Мисс Интернешнл в Японии.
 Мисс Франция Элоди Госсюэн позже выиграла конкурс Мисс Европа.
 Организация предложила Мисс России 2001, Оксане Фёдоровой участвовать в конкурсе. Но Фёдорова сказала, что она занята учёбой и примет участие в 2002 году. Вице-Мисс, Оксана Каландырец, стала финалисткой и вошла в Топ-10. В 2002 году Федорова победила в конкурсе.
 Мисс Испания 2001 Лорена ван Херде, не смогла участвовать в конкурсе, поскольку она была несовершеннолетней (17 лет на тот момент). Вице-мисс, Эва Сисо, заменила её. Лорена могла участвовать в Мисс Вселенная 2002, но после скандала она не смогла принять участие.
 Мисс Бразилия (Жулиана Боржес) подверглась резкой критике после открытого признания для средств массовой информации о том, что она сделала 17 пластических операций.
 Из десятка топ-финалисток только мисс Нигерия была в закрытом купальнике, и в дальнейшем получила низкие оценки по сравнению с другими конкурсантами.
 Мисс Украина 2000 (Мисс Украина Вселенная 2001 Юлия Линёва), стала юристом и позже работала по раскрытию изнасилований.

См. также 
 Мисс Мира 2001
 Мисс Интернешнл 2001
 Мисс Земля 2001

Примечания

Ссылки 
 Мисс Вселенная — официальный сайт
Мисс Вселенная 2001

2001
События 11 мая
Май 2001 года
2001 год в Пуэрто-Рико